Al-Àfdal ibn Salah-ad-Din (1169 - 1225), emir aiúbida de Damasc
 Al-Àfdal ibn Badr al-Jamalí (1066 - 1121), visir del califa fatimita d'Egipte
 Al-Àfdal Kutayfat (? - 1131), visir del califa fatimita, fill d'al-Àfdal ibn Badr al-Jamalí